Йон Думитреску:
 Думитреску, Йон (1925—1999) — румынский стрелок.
 Думитреску, Йон (1913—1996) — румынский композитор, дирижёр и педагог.